В 2011 году прошли выборы в законодательные органы в общей сложности 39 субъектов Российской Федерации. В 12 из них выборы состоялись 13 марта, ещё в 27 голосование прошло 4 декабря — в один день с думскими выборами.

13 марта 

В Единый день голосования 13 марта 2011 года прошли выборы в законодательные собрания 12 субъектов Российской Федерации:
 Республика Адыгея — Государственный Совет-Хасэ Республики Адыгея
 Республика Дагестан — Народное Собрание Республики Дагестан
 Республика Коми — Государственный Совет Республики Коми
 Калининградская область — Калининградская областная дума
 Кировская область — Законодательное собрание Кировской области
 Курская область — Курская областная дума
 Нижегородская область — Законодательное собрание Нижегородской области
 Оренбургская область — Законодательное собрание Оренбургской области
 Тамбовская область — Тамбовская областная Дума
 Тверская область — Законодательное собрание Тверской области
 Чукотский автономный округ — Дума Чукотского автономного округа
 Ханты-Мансийский автономный округ — Дума Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

Правящая партия Единая Россия по итогам выборов получила большинство во всех региональных парламентах, где проводились выборы. Наилучший итоговый результат Единая Россия получила в Тамбовской области (84 %) и Республике Коми (83 %), наихудший — в Кировской области (51 %).

Республика Адыгея 

27 депутатов избраны по одномандатным округам по мажоритарной системе и 27 депутатов — по единому избирательному округу по партийным пропорциональным спискам. Большинство мест заняла партия Единая Россия, получившая 41 мандат из 54-х.

Предварительные итоги голосования:

Республика Дагестан 

Выборы в Народное собрание проходили по партийным спискам. Всего избрано 90 депутатов.

Республика Коми 

Были избраны 30 депутатов Госсовета Республики: 15 — по одномандатным округам и 15 — по единому избирательному округу по партийным спискам. Большинство мест заняла партия Единая Россия, получившая 25 мандатов из 30.

Калининградская область 

Было избрано 40 депутатов: 20 — по одномандатным округам и 20 — по единому избирательному округу по партийным спискам. Большинство мест заняла партия Единая Россия, получившая 24 мандата из 40.

Кировская область 

Всего распределено 53 мандата: 26 по одномандатным округам и 27 по единому списку кандидатов пропорционально числу отданных за партии голосов. Мандат от Слободского одномандатного округа остался не разыгранным из-за отсутствия достаточного числа кандидатов. Довыборы по округу запланированы на октябрь 2011 года.

Курская область 

Избрано 45 депутатов Областной думы: 22 — по одномандатным округам и 23 депутатов — по единому избирательному округу по партийным спискам. Большинство мест заняла партия Единая Россия, получившая 33 мандата из 45.

Нижегородская область 

Было избрано 50 депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области: 25 — по одномандатным избирательным округам и 25 — по областному избирательному округу.

Оренбургская область 

В Законодательное собрание избирались 47 депутатов: 24 — по партийным спискам, 23 — по одномандатным округам. Использовалась мажоритарная система по одномандатным округам и пропорциональная система по партийным спискам (распределение мандатов по региональным группам).

Тамбовская область 

Всего избрано 50 депутатов Областной думы: 25 — по одномандатным округам и 27 депутатов — по единому избирательному округу по партийным спискам. Большинство мест заняла партия Единая Россия, кандидаты которой получили 42 мандата из 50.

Тверская область 

Избрано 40 депутатов Законодательного собрания: 20 — по одномандатным округам и 20 — по единому избирательному округу по партийным спискам.

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 

Было избрано 35 депутатов Думы. Из них 14 избирались по одномандатным округам, 18 — по партийным спискам, 3 (представляют интересы малочисленных народов севера) — по единому многомандатному округу. В выборах приняли участие только парламентские партии («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия»).

Чукотский автономный округ 

Выборы проводились по смешанной избирательной системе: из 12 мандатов 6 депутатов избирались по единому избирательному округу, 6 депутатов — по Западному и Восточному трехмандатным избирательным округам.

4 декабря 
4 декабря 2011 прошли выборы в 27 региональных парламентов.

Республика Ингушетия 

Выборы в Народное собрание проходили по партийным спискам. Всего избрано 27 депутатов.

Республика Карелия 

Выборы в Законодательное собрание проходили по смешанной системе: из 50 депутатов 25 были избраны по партийным спискам, другие 25 — по одномандатным округам.

Примечания 

2011